Folgende Blasiuskirchen bzw. Blasiuskapellen tragen nach dem heiligen Blasius von Sebaste den Namen St. Blasius, Sankt Blasius oder St. Blasii.

Deutschland

Baden-Württemberg 
 Pfarrkirche St. Blasius und Alexander, Altusried
 Blasiuskirche Attenweiler
 St. Blasius (Bad Liebenzell)
 Blasiuskapelle (Briach), Baienfurt
 Kath. Kirche St. Blasius Biberach (Ortenaukreis)
 Pfarrkirche St. Blasius, Binningen
 Schlosskapelle (Bonndorf im Schwarzwald)
 Stadtkirche St. Blasius, Bopfingen
 St. Blasius (Buchenbach)
 St.-Blasius-und-Theodul-Kirche, Ehingen (Donau)
 Pfarrkirche St. Blasius, Freiburg im Breisgau-Zähringen
 Pfarrkirche St. Blasius, Glottertal
 Pfarrkirche St. Blasius, Kirchdorf an der Iller
 Blasiuskirche, Kleinengstingen
 Bläsikapelle Kollnau/Kohlenbach
 Blasiuskirche (Lichtenstein-Holzelfingen)
 St.-Blasius-Kirche (Nellingen auf den Fildern), Nellingen auf den Fildern
 St. Blasius Plochingen
 Dom St. Blasius, St. Blasien (Schwarzwald), die im Stil des Rokokoklassizismus umgebaute Abteikirche des Klosters St. Blasien
 St. Blasius (Schallstadt-Wolfenweiler)
 St. Blasius (Bellamont), römisch-kath. Pfarrkirche, Steinhausen an der Rottum
 St. Blasius (Westhausen), Westerhofen 
 St. Blasius, Wyhl am Kaiserstuhl

Bayern 
 St. Blasius (Arberg)
 St. Blasius, Diepolz, Altusried
 Heiligkreuz und St. Blasius (Auernhofen)
 St. Johannes Baptist und Blasius (Loppenhausen) in Breitenbrunn, OT Loppenhausen
 St. Blasius (Buchheim)
 Pfarrkirche St. Blasius (Frauenroth) in Burkardroth
 St. Blasius (Katzenbach), Burkardroth
 St. Blasius und Quirinus (Dietmannsried)
 St. Blasius (Fristingen) in Dillingen an der Donau
 Kapelle St. Blasius, Egling an der Paar
 St. Blasius (Hirblingen), Gersthofen
 Blasius-Kapelle (Itzelberg), Königsbronn
 Pfarrkirche St. Blasius, Ingolstadt-Zuchering
 St. Blasius, Kaufbeuren
 Pfarrkirche St. Blasius, Kellberg (Thyrnau)
 Dominikanerkirche St. Blasius, Landshut
 St. Blasius (Schloss Leitheim) Leitheim
 St. Blasius (Engetried), Markt Rettenbach
 St. Blasius, Niederbergkirchen
 St. Blasius (Eichstätt), Pfeffenhausen
 St. Blasius, Raitenbuch
 Dominikanerkirche St. Blasius, Regensburg
 Kirche St. Blasius Rettenberg-Vorderburg
 St. Blasius, Riegsee-Hagen
 Blasiuskapelle (Rothenburg ob der Tauber)

Hessen 
 St.-Blasius-Kapelle, Dornburg-Frickhofen
 Stadtpfarrkirche St. Blasius, Fulda
 St. Blasius und St. Elisabeth (Niederklein) in Niederklein

Niedersachsen 
 St. Blasius (Ahlshausen)
 Braunschweiger Dom, Dom St. Blasii, Braunschweig
 St. Blasii und Marien (Fredelsloh)
 St. Blasius (Großgoltern)
 St. Blasius (Hannoversch Münden), 1290 auf den Grundmauern einer romanischen Basilika errichtet
 St. Blasius (Obernfeld)

Nordrhein-Westfalen 
 St. Blasius (Balve), Balve
 St. Blasius, Körbecke, Ortsteil von Borgentreich
 St. Blasius (Düsseldorf-Hamm), Düsseldorf-Hamm
 Wallfahrtskirche St. Blasius, Kinzweiler
 St. Blasius (Niederberndorf) in Schmallenberg
 St. Blasius (Selkentrop) in Schmallenberg
 St. Blasius (Sellinghausen) in Schmallenberg

Rheinland-Pfalz 
 St. Blasius (Mölschbach), Kaiserslautern

Saarland 
 St. Blasius (Rissenthal), Losheim
 St. Blasius und Martinus, Saarwellingen
 Blasiuskapelle (Bergweiler), Wallfahrtskirche der Abtei Tholey-Bergweiler

Sachsen 
 St. Blasius (Zwönitz)

Sachsen-Anhalt 
 St. Blasii, Quedlinburg

Thüringen 
 St. Johannes der Täufer und St. Blasius, Auengrund-Wiedersbach, evangelisch-lutherisch
 St. Blasius, Friedrichroda, evangelisch-lutherisch
 St. Blasii, Großwelsbach, evangelisch-lutherisch
 St. Blasius, Langenorla, evangelisch-lutherisch
 Divi Blasii, Mühlhausen, evangelisch-lutherisch
 St. Blasii, Nordhausen, evangelisch-lutherisch
 St. Blasius, Zella-Mehlis, evangelisch-lutherisch

Österreich

Kärnten 
 Deutschordenskirche Friesach

Niederösterreich 
 Pfarrkirche Lehen
 Filialkirche Klein-Wien

Oberösterreich 
 Pfarrkirche Losenstein
 Wallfahrtskirche St. Blasien in Adlwang

Salzburg 
 Pfarrkirche Abtenau
 Bürgerspitalkirche St. Blasius

Steiermark 
 Stiftskirche Admont
 Filialkirche Sankt Blasen in der Steiermark im Bezirk Murau in der ehemals selbständigen Gemeinde Sankt Blasen

Tirol 
 Kapelle hl. Blasius zu den 14 Nothelfern in Paznaun, Tirol
 Blasiuskirche in Völs (Tirol)

Frankreich 
 St-Blaise (Les Baux-de-Provence)
 Kirche Saint-Blaise in Saint-Blaise-la-Roche, Elsass
 Kirche Saint-Blaise in Saint-Blaise (Haute-Savoie)
 St-Blaise de Bollène, Kapelle im Département Vaucluse

Italien (San Biagio) 
 Basilica di San Biagio, Finalborgo
 Madonna di San Biagio, Montepulciano
 San Biagio della Pagnotta, Rom
 Die Reste der mittelalterlichen Kirche S. Blasii de Mercatu (San Biagio del Mercato) in Rom über der Ausgrabung eines Gebäudes aus der Zeit der Römischen Republik am Fuß der Treppe zur Kirche Santa Maria in Aracoeli
 Santa Maria Annunziata e San Biagio in Sala
 St. Blasius in Truden (Südtirol)
 San Biagio ai Forni in Venedig

Kroatien (Sv. Blaž) 
 Wallfahrtskirche Vodnjan

Niederlande 
 Alte oder Große Blasiuskirche, Delden
 Neue RK Blasiuskirche, Delden

Polen 
 Stadtpfarrkirche (Ohlau)

Schweiz 
 Temple Saint-Blaise in Saint-Blaise, Kanton Neuchâtel
 San Plasch (Tschlin), Unterengadin
 Kapelle St. Blasius, Rüegsbach, Kanton Bern

Spanien (San Blas) 
 Convento de San Blas (Lerma)

Siehe auch 
 St. Blasien, Stadt im südlichen Schwarzwald
 Kolleg St. Blasien, eine Privatschule, die im ehemaligen Kloster St. Blasien untergebracht ist
 Sankt Blasien ist auch der deutsche Name der Gemeinde Saint-Blaise NE im Kanton Neuenburg, Schweiz
 Bläsitor, ehemaliges Stadttor in Basel
 St.-Blasien-Kloster (Northeim)
 Saint-Blaise (Begriffsklärung)

Anmerkungen 

 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)